Lungu steht für:
 Lungu (Volk), eine bantusprachliche Ethnie in Sambia
 der Lungwebungu (Lungué Bungo), ein Fluss, der in Angola auf dem Plateau der Stadt Chingamba
 Lungu (Rapla), ein Dorf im Kreis Rapla in Estland

Lungu ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Lungu (* 1960), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Alexandru Lungu (* 1974), rumänischer Judoka
 Andrei Lungu (* 1989), rumänischer Fußballspieler
 Arthur Lungu (* 1976), sambischer Fußballspieler
 Beatrice Lungu (* 1956), sambische Sprinterin
 Chisamba Lungu (* 1991), sambischer Fußballspieler
 Dan Lungu (* 1969), rumänischer Autor und Hochschullehrer
 Edgar Lungu (* 1956), sambischer Präsident
 George Cosmas Zumaire Lungu (* 1960), sambesischer Geistlicher, Bischof von Chipata
 Gheorghe Lungu (* 1978), rumänischer Boxer
 Grant Lungu (* 1986), malawischer Fußballspieler
 Ion Lungu (1921–1988), rumänischer Fußballspieler
 Ireen Lungu (* 1997), sambische Fußballspielerin
 John Lungu (* 1966), sambischer Fußballspieler
 John Nteze Lungu (* 1978), tansanischer Fußballspieler
 Luka Lungu (* 1986), sambischer Fußballspieler
 Misheck Lungu (* 1980), sambischer Fußballspieler
 Paul Lungu (1946–1998), Bischof von Monze
 Vladislav Lungu (* 1977), moldawischer Fußballspieler